Bobbie Heine e Irene Bowder hanno battuto in finale Peggy Saunders e Phoebe Holcroft 6-2, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1927